McCracken kan syfta på:

Geografi
 McCracken, Kansas

Personer
 Joan McCracken
 Josiah McCracken
 Mary Ann McCracken
 Robert McCracken

Se även 
 McCracken County